Церква Введення у храм Пресвятої Богородиці — парафія і храм греко-католицької громади Озернянського деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви в селі Осташівці Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
У 1747 році в селі була дерев'яна греко-католицька церква Введення у храм Пресвятої Богородиці. У 1910—1911 роках збудовано нову кам'яну церкву.

Церква під час Другої світової війни була зруйнована, її відбудували у 1990 році з ініціативи Михайла Побережника. До реставрації храму активно долучилися парафіяни села. 4 грудня 1990 р. церкву освятили.

В лоні УГКЦ парафія діяла до 1946 р. Парафія і храм з 1990 року знову належать до УГКЦ.

Храм освятив 4 грудня 2011 р. на честь сторіччя владика Василій Семенюк.

При парафії діють: братство Матері Божої Неустанної Помочі, спільнота «Матері в молитві» та Марійська дружина.

На території парафії є проборство, у якому проживає священник.

Біля церкви освячено місце поховання загиблих у роки Великої Вітчизняної війни воїнів. У 1991 році тут поставлено дубовий хрест і насипано могилу.

Парохи 
 о. Григорій Барвінський,
 о. Іван Хромовський,
 о. Григорій Алиськевич (до 1912),
 о. Яворський,
 о. Склепакович,
 о. Василь Молочко,
 о. Микола Янович (до 1933),
 о. Константан Гуляй (до 1944),
 о. Іван Колодій (з 1990),
 о. Михайло Вересюк (3 місяці),
 о. Омелян Кобель (два роки),
 о. Василь Прокопів (4 роки),
 о. Мирослав Гордійчук (з 1995),
 о. Михайло Пошва (2003),
 о. Петро Половко (вісім місяців),
 о. Микола Джиджора (з 4 вересня 2003).

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Осташівці
Церкви Введення в храм Пресвятої Богородиці